Микаса:
 Микаса — город в Японии, в губернаторстве Хоккайдо.
 «Микаса» — японский броненосец, ныне корабль-музей.
 Mikasa — производитель спортивного инвентаря
 Микаса Аккерман — персонаж аниме «Атака на титанов».
 Микаса-но-мия Такахито (1915—2016) — член императорского дома Японии.